Idi i gledaj (; ) je sovjetski igrani film snimljen u režiji Elema Klimova i premijerno prikazan 1985. godine. Smatra se jednim od najboljih ostvarenja napravljenih na temu Drugog svjetskog rata.

Temelji se na priči Ja sam iz plamenog sela bjeloruskog pisca Alesa Adamoviča, delom temeljenog na ličnim iskustvima mladog partizana za vreme njemačke okupacije. Protagonista, čiji lik tumači Aleksandar Kravčenko, je adolescent koji se 1943. godine priključuje partizanima, da bi ubrzo svedočio kako njegova porodica i zemljaci postaju žrtve genocida koji sprovode SS-ovci i njihovi kolaboranti.

Idi i gledaj, originalno napravljen u svrhu proslave 40. godišnjice sovjetske pobede na Istočnom frontu, se isticao izuzetno mračnim tonom i beskompromisnim i uznemirujućim prikazom ratnih strahota, odnosno posledica koje one ostavljaju na nedužnog pojedinca. Klimov je film pokušavao snimati osam godina, ali mu je Goskino dao odobrenje tek nakon dolaska Gorbačova na vlast i početka procesa glasnosti. Idi i gledaj je prikazan na Moskovskom filmskom festivalu gdje je zajedno sa još nekoliko filmova podelio glavnu nagradu.

Uloge 
 Aleksej Kravčenko ... Fljkora
 Olga Mironova ... Glapa/Glafira
 Liubomiras Laucevičius ... Kosač
 Valerij Kravčenko ... Kosačev glas (sinkronizacija)
 Vladas Bagdonas ... Roubej
 Jüri Lumiste ... mladi njemački oficir
 Jevgenij Tiličejev ... Kollborator
 Viktor Lorents ... njemački zapovjednik

Izvori 

 
  (rating 4.5/5)
 Come and See at official Mosfilm site
 Иди и смотри 1 серия and Иди и смотри 2 серия: part 1 (first hour) and part 2 (second hour) were posted for free on YouTube by Mosfilm. Captions are viewable in English, Hebrew, Hungarian and Portuguese.

Филмови о Другом светском рату
Филмске драме
Ратни филмови
Совјетски филмови
Филмови 1985.
Филмови на руском језику
Филмови на немачком језику
Групно силовање у фикцији